Poniższa lista przedstawia wszystkich przewodniczących Izby Deputowanych Luksemburga (luks. Chamberpresident,; fr. Président de la Chambre des Députés; niem. Präsident der Abgeordnetenkammer) chronologicznie.

Chronologiczna lista

Przypisy

Bibliografia 
 

Luksemburg
Polityka Luksemburga